

Geografia 
 Wing – località degli Stati Uniti
 Wing – località del Buckinghamshire
 Wing – località del Rutland

Persone 
 Wing – cantante cinese
 Wing – ballerino di break dance

Personaggi 
 Wing – personaggio del manga e anime Hunter × Hunter
 Wing – personaggio della DC Comics, membro dei leggendari Sette Soldati della Vittoria
 Wing – personaggio della Marvel Comics
 Wing – personaggio dei Tranformers

Aeronautica militare 
 Espressione anglofona per Stormo